Borovnica (gemeente), gemeente in Slovenië
 Borovnica (plaats), plaats in Slovenië